Die Europastraße 27 oder E 27 als Teil des Europastraßennetz führt von Belfort in Frankreich bis nach Aosta in Italien. Trotz der relativ kurzen Länge wird als weiteres Land die Schweiz durchquert. Teil der Strecke am Ostufer des Genfersees ist auch der Grosse-St.-Bernhard-Tunnel. Abgesehen von der Hauptstadt Bern werden durch die E 27 nur kleinere Städte oder Mittelzentren verbunden.

Weblinks 

Europastraße
Europastraße in Frankreich
Europastraße in der Schweiz
Europastraße in Italien
Europastrasse 027